Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Robert Kendrick e Jürgen Melzer che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Justin Gimelstob 7-6(3), 6-0.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Stephen Huss (primo turno)
 Jim Thomas /  Jordan Kerr (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Justin Gimelstob (finale)
 Tripp Phillips /  Bobby Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2006